

Cinema 
Dough Nuts – cortometraggio del 1915
Doughnuts – cortometraggio del 1916 diretto da Anders Van Haden
Dough Nuts – cortometraggio del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom
Doughnuts – cortometraggio d'animazione del 1933 diretto da George Rufle e Frank Sherman
Dough-Nuts – cortometraggio del 1936 diretto da Lloyd French

Pagine correlate 
Doughnut
Donuts